Les sigles TIP de Text d'Identificació Personal.
 LAeroport Internacional de Trípoli (Líbia), en el seu codi IATA.
 Alguns ciclons tropicals de l'oceà Pacífic, destacant-se entre ells el conegut com a Tifó Tip de 1979 (o Supertifó Tip), que va ser el cicló més intens registrat en la història de la meteorologia.
 L'humorista Luis Sánchez Polack, qui va formar part dels duos Tip i Top i Tip i Coll.

Ciència i tecnologia 
 Tip (utilitat d'Unix), un programa de programari per a sessions de terminal remotes
 Tip and ring, dos cables en un línia telefònica
 TIP (Processador Terminal d'Interfície), que serveix per a proveir: sessions de terminal de sobre ARPANET
 TIP, Protocol d'Interoperabilitat de Telepresència utilitzat per Cisco TelePresence
 TIP, el Programa d'Integració de TM Forum
 TIP31, un tipus de transistor
 IEEE Transactions on Image Processing (les transaccions en Processament d'Imatges), una revista científica